Нємцо́в (; жін. Нємцова) — російське прізвище, утворене від прізвиська Нємєц (у XV—XVI століттях так називали вихідців із Західної
Європи, не тільки із Німеччини). Поширене також серед євреїв (головним чином на території сучасної Білорусі, варіанти — Нємцер і Нємцович).

Відомі носії 

 Нємцов Андрій Васильович (1894—1956) — радянський шаховий композитор; майстер спорту СРСР із шахової композиції (1954).
 Нємцов Борис Юхимович (1959—2015) — російський політичний, державний і громадський діяч.
 Нємцов Володимир Іванович (1907—1994) — російський радянський письменник-фантаст.
 Нємцов Геннадій Євгенійович (1969—2018) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки